Passô é um lugar da Póvoa de Varzim, na freguesia de Terroso, que no censo de 2001 tinha 429 habitantes. É a localidade mais populosa da freguesia e fica junto à EN205.

Localidades de Portugal
Lugares da Póvoa de Varzim
Terroso